Slovenka [slovénka] je lahko:

 Slovenka, pripadnica naroda Slovencev
 Slovenka (2009), slovenski celovečerni film

Časopis 

 Slovenka (1897–1902), prvi slovenski ženski časnik, izhajal v Trstu
 Slovenka (1922–1923), izhajal v Gorici

Glej tudi 

 Slovenka leta, naziv in nagrada revije Jana
 Slovenec